

Personen 
 John F. Kennedy, 35e president van de Verenigde Staten
 John F. Kennedy jr., zoon van president John F. Kennedy

Vernoemd naar president John F. Kennedy 
 John F. Kennedy International Airport, een luchthaven in New York
 John-F.-Kennedy-Platz, een plein in Berlijn
 John F. Kennedy-klasse, een klasse van vliegdekschepen
 USS John F. Kennedy (CV-67), het vliegdekschip waaraan de klasse haar naam dankt
 USS John F. Kennedy (CVN-79), een vliegdekschip in de Gerald R. Ford-klasse
 John F. Kennedy Library, een bibliotheek in Boston
 John F. Kennedy School of Government, een onderdeel van de Harvard-universiteit
 John F. Kennedy Stadium, voormalig sportstadion in Philadelphia
 John F. Kennedy Center for the Performing Arts, een centrum voor uitvoerende kunsten in Washington
 Corniche Président John Kennedy, een kustweg in Marseille
 Kennedymars, een wandelevenement

Zie ook 
 JFK